Khadija Arib, Marokkaans-Nederlandse politica
 ‘Arib al-Ma'moeniyya, slavin-zangeres in het Abbassidenrijk